Fritz Klein (1932-2006) – psychiatra amerykański żydowskiego pochodzenia
 Fritz Klein (1888-1945) – esesman, lekarz obozów koncentracyjnych
 Fritz Heinrich Klein (1892-1977) – kompozytor